Ferran est un prénom présent en catalan, l'équivalent en français est Ferdinand.

 Ferran Adrià est un cuisinier espagnol.
 Ferran Soriano est un chef d'entreprise espagnol.

Homonymie de prénom